Грам — меч Зигфрида.

Персоналии 
 Грам, Ганс Кристиан (1853—1938) — датский бактериолог.
 Грам, Грегерс (1917—1944) — деятель норвежского Движения Сопротивления.
 Грам, Йёрген Педерсен (1850—1916) — датский математик.
 Грам, Эрика (род. 1991) — шведская хоккеистка.

См. также 
 Метод Грама — предложенный Грамом метод окраски микроорганизмов для исследования.